Albania es un estado europeo en la península balcánica. Puede también referirse a:

Municipios en 
 Albania (Santander).
 Albania (Caquetá).
 Albania (La Guajira).

 Historia
 Albania caucásica, un antiguo reino del Cáucaso.